Manuel Hernández, pilota motociclistico spagnolo che ha gareggiato negli anni ottanta/novanta del XX secolo
Manuel Hernández García, pilota motociclistico spagnolo che ha gareggiato negli anni 2000 e figlio del precedente